Tsukushi bezeichnet:
 den alten Namen für die Insel Kyūshū
 die Provinz Tsukushi
 Tsukushi (Schiff, 1880), Kanonenboot der Kaiserlich Japanischen Marine